Geneseo désigne :

Geneseo, une ville de l’État de New York
Geneseo, un village de l’État de New York
Geneseo, une ville du Dakota du Nord
Geneseo, une ville de l’Illinois
Geneseo, une ville du Kansas